Реком () — персонаж нартского эпоса и осетинской мифологии, божество плодородия, а также одно из трёх, наряду с Мыкалгабырта и Таранджелоз, главных осетинских святилищ.

Мифология 
К Реком обращались с просьбой послать богатый урожай, удачный сенокос и охоту. Реком являлся многофункциональным божеством, кроме просьб, связанных с сельским хозяйством, к нему обращались для исцеления от болезней и защиты от злых сил. Культ почитания Реком был широко распространен в Алагирском ущелье и праздник, посвящённый Реком, отмечался в июле. Во время этого праздника, который длился целую неделю, совершалось жертвоприношение Реком многочисленного скота. При жертвоприношении могли присутствовать только мужчины, потому что святилище Рекома являлось центром культа Уастырджи, являвшегося покровителем мужчин.

Согласно нартскому эпосу, на месте, где упала одна из трёх слёз Бога, пролитая по поводу гибели нарта Батрадза, образовалось святилище Рекома, называемое по-осетински Рекомы дзуар или Рекомы Уастырджи.

И как бы знаменуя собою переход от одной цивилизации к другой, первые „храмы“ Осетии появляются только после смерти Нарта Батрадза, погубленного зэдами и дуагами по повелению опечаленного Бога. Эти крупные святилища — Реком, Мыкалгабырта и Таранджелос якобы произошли от трёх слезинок, которые Бог пролил над Батрадзом.

Святилище Реком 
Святилище Реком находится в Цейском ущелье, неподалёку от селения Верхний Цей. Туда часто водят туристов. Неофициально считается главным мужским святилищем Осетии, вход в который запрещён женщинам.

Примечания

Литература 
 
 
 Штырков С. А. Осетинское святилище Реком: старая фотография из фондов МАЭ и советские корни религиозного традиционализма // Народы Кавказа: музейные коллекции, исследования объектов и явлений традиционной и современной культуры. СПб., 2015.

Ссылки 
 
 Святилище Реком. Самое почитаемое святилище на Кавказе 
 Святилище Реком

Осетинская мифология
Нартский эпос